

Persone 
 Mihail Sergeevič Navašin (; 1896-1973) – astronomo sovietico
 Sergej Gavrilovič Navašin (; 1857-1930) – biologo e botanico russo

Astronomia 
 4472 Navashin – asteroide della fascia principale, battezzato in onore dell'astronomo Mihail Sergeevič Navašin